Kerrich ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey John Kerrich (1909–2001), englischer Entomologe
 John Edmund Kerrich (1903–1985), südafrikanischer Mathematiker englischer Abstammung
 Robert Kerrich (1948–2013), kanadischer Geochemiker
 Thomas Kerrich (1748–1828), englischer Bibliothekar an der Cambridge University